Jebeleanu ist der Familienname folgender Personen: